Alling Å kan henvise til flere vandløb.

 Alling Å (Gudenå) navnet på den del af Gudenå, der løber fra Knudsø og Birksø, forbi Alling Bakker, til Julsø.
 Alling Å (Hinge Sø) er en å der løber fra Hinge Sø mod øst, og løber ud i Gudenå mellem Grønbæk og Kongensbro.
 Alling Å (Djursland) løber fra egnen nordøst for Hadsten, forbi Sjellebro, Gammel Estrup, og løber ud i den gren af Randers Fjord der hedder Grund Fjord, vest for Allingåbro.

Se også 
 Alling (flertydig)